Редден () — английская фамилия.

Известные фамилии 
  (род. 1936) — американский боксёр, чемпион Панамериканских игр в полутяжёлом весе (1967).
  (род. 1960) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Рэмс», «Сан-Диего Чарджерс» и «Кливленд Браунс».
  (род. 1990) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Порт Аделаида».
  (род. 1929) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Орегон (1977—1980).
  (род. 1990) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Уэст-Кост Иглз» (2018).
 Редден, Итан (род. 2001) — сингапурский хоккеист, серебряный медалист Игр Юго-Восточной Азии (2019).
  (род. 1966) — канадская велосипедистка, чемпионка мира в командном горном велокроссе (2001) и Игр Содружества в индивидуальной категории (2002).
 Редден, Майк — ирландский велогонщик, серебряный медалист Чемпионата Ирландии по критериуму (2010).
  (1901—1987) — американский политик, член Палаты представителей (1947—1953).
 Редден, Рекс (1948—2002) — новозеландский боксёр, чемпион Новой Зеландии в лёгком весе (1970—1971)
  (род. 1960) — американский баскетболист, чемпион Франции (1993, 1994) и Европейской лиги ФИБА (1993) в составе клуба «Лимож».
 Редден, Уэйд (род. 1977) — канадский хоккеист, серебряный медалист Чемпионата мира (2005).

См. также